29-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 16 листопада до 20 грудня 1961 року в Баку.

Турнірна таблиця

Література 

 На первенство СССР. Финал, ноябрь — декабрь : Бюллетень ЦШК СССР. Москва, 1961–1962. № 1–12. 
 Баранов Б. Финал XXIX первенства СССР // Шахматный ежегодник, 1961. Москва, 1963. С. 236–255.

Посилання 
 29th USSR Championship, Baku 1961 

Чемпіонати СРСР із шахів
1961 у шахах
Листопад 1961
Грудень 1961